El Coll d'en Cé és una collada del Massís del Canigó, a 1.674,7 metres d'altitud del terme comunal de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situat a la zona central-occidental del terme de Cortsaví, a prop i al nord-oest de Leca.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví